Daniel Wermelinger (* 18. März 1971 in Aarau) ist ein Schweizer Fussballschiedsrichter. Der Finanzfachmann aus dem Kanton Aargau ist Präsident der Schweizer Schiedsrichter-Union.

Spielleitungen in der Schweizer Axpo Super League 

Stand: 18. April 2011

Spielleitungen in der Schweizer Challenge League 

Stand: 18. April 2011

Spielleitungen im Schweizer Fußball-Cup 

Stand: 18. März 2011

Spielleitungen in der österreichischen Bundesliga 

Stand: 17. April 2011

Weblinks 

 Union der SFL Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten: Daniel Wermelinger (abgerufen am 18. März 2011)

Einzelnachweise 

Fußballschiedsrichter (Schweiz)
Sportler (Aarau)
Schweizer
Geboren 1971
Mann